Eine Dokumentenkamera steht für:

 Eine in der Reprofotografie verwendete Kamera zum Archivieren von Dokumenten.
 Document Camera, alternativer Begriff für Visualizer, eine Videokamera zur Wiedergabe eines von einer Lichtquelle beleuchteten Dokumentes oder Gegenstandes in einer Präsentation.